G.I. Joe – seria zabawek

Filmy 
 Akcja G.I. Joe – film animowany z 1987, wydzielono z animowanej serii GI Joe: A Real American Hero
 G.I. Joe: Spy Troops – film animowany z 2003
 G.I. Joe: Valor vs. Venom – film animowany z 2004, sequel Spy Troops
 G.I. Joe: Czas Kobry (ang. G.I. Joe: The Rise of Cobra) – amerykański film akcji z 2009 r.
 G.I. Joe: Odwet (ang. G.I. Joe: Retaliation) – amerykański film akcji z 2013 r.
 G.I. Joe: Snake Eyes (ang. G.I. Joe: Snake Eyes) – amerykański film akcji z 2021 r.

Seriale animowane 
 G.I. Joe: A Real American Hero – serial animowany z 1985–1987
 G.I. Joe: A Real American Hero – serial animowany z 1989–1991
 G.I. Joe Extreme Series – serial animowany z 1995–1997
 G.I. Joe: Sigma 6 – serial animowany z 2005
 G.I. Joe: Resolute – serial animowany z 2009
 G.I. Joe: Renegaci – serial animowany z 2010